Linga pensylvanica är en musselart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Linga pensylvanica ingår i släktet Linga och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
pensylvanica